Xavier de Le Rue (né le  à Bayonne) est un snowboardeur français, frère de Paul-Henri de Le Rue et Victor de Le Rue
Paul-Henri de Le Rue (né le  à Lannemezan) est un snowboarder, frère de Xavier de Le Rue et Victor de Le Rue
Victor de Le Rue (né le ) est un snowboarder, frère de Xavier de Le Rue et Paul-Henri de Le Rue